Vellerup kan henvise til flere stednavne i Danmark:
 Vellerup (Frederikssund Kommune) – landsby og sommerhusby i Vellerup Sogn
 Vellerup (Tønder Kommune) – bebyggelse i Agerskov Sogn
 Vellerup Mark – bebyggelse i Agerskov Sogn
 Vellerup Sogn – sogn i Frederikssund Kommune
 Vellerup Ådalen – lokalitet i Lejre Kommune